Fundación hace referencia a varios artículos:

Definición
 Fundación, acción y el efecto de fundar. Principio, establecimiento u origen de algo.

Instituciones
 Fundación (derecho), tipo de persona jurídica sin ánimo de lucro, que continúa y cumple la voluntad de quien la fundó.
 Fundación eclesiástica, contrato do ut facies donde una persona se compromete a algo pactado previamente con otra.

Literatura
 La fundación (obra de teatro), de Antonio Buero Vallejo.
 Serie de la Fundación, saga de novelas escritas por Isaac Asimov. Se conoce como Trilogía de la Fundación a los primeros tres libros que se publicaron:
 Fundación
 Fundación e Imperio
 Segunda Fundación

Lugares
 Fundación (República Dominicana), distrito de la provincia de Barahona en la República Dominicana.
 Fundación (Magdalena), municipio colombiano de Departamento del Magdalena, en el norte del país.
 Fundación (Tranvía de Tenerife), parada de tranvía en Tenerife, Islas Canarias.
 Fundación, denominación utilizada para referirse a la cimentaciones en construcción, arquitectura e ingeniería.

Televisión
 Fundación''', serie de televisión de ciencia ficción basada en Serie de la Fundación'' de Isaac Asimov.